El Cerrito (comtat de Contra Costa)
 El Cerrito (comtat de Riverside)
 El Cerrito (San Diego)

Vegeu també 
 Cerritos, població del comtat de Los Angeles